Ga, ga. Chwała bohaterom – film z 1986 roku w reżyserii Piotra Szulkina
 Ga-Ga – polski zespół punkowy
 Ga-Ga/Zielone Żabki – polski zespół grający ska\punk
 Lady Gaga – amerykańska piosenkarka i aktorka
 GaGa – język ruchu stworzony przez Ohada Naharina
 Mr. Gaga – film dokumentalny z 2015 roku opowiadający historię choreografa Ohada Naharina